Agnieszka Dudzińska – polska kulomiotka
 Agnieszka Dudzińska – polska socjolog